Кубок Первого канала 2009 — XLII ежегодный международный турнир в рамках Еврохоккейтура 2009/2010. Состоялся с 17 по 20 декабря 2009 года в Москве. В играх приняли участие четыре команды: России, Финляндии, Швеции, Чехии. Сборная Финляндии впервые после 2003 года стала победительницей московского турнира.

Матчи

Итоговая таблица

Индивидуальные награды 
 Лучший вратарь —  Ииро Таркки
 Лучший защитник —  Мирослав Блатяк
 Лучший нападающий —  Маттиас Вейнхандль
 MVP турнира —  Маттиас Вейнхандль

Победитель

Ссылки 

 http://www.sport-express.ru/newspaper/2009-12-17/?view=page
 http://www.sport-express.ru/newspaper/2009-12-18/?view=page
 http://www.sport-express.ru/newspaper/2009-12-19/1_2/
 http://www.sport-express.ru/newspaper/2009-12-21/
 Архив (англ.)

 

2009
2009 год в хоккее
Спорт в России в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Декабрь 2009 года